Бахчисарайский мирный договор 1681 года — соглашение о перемирии а в Бахчисарае между Османской империей, Крымским ханством и Русским царством по результатам войны 1672—1681 годов.

Переговоры 
В декабре 1678 года в Константинополь был послан дворянин В. А. Даудов с предложением восстановить дружественные отношения. Гетман И. С. Самойлович, с которым снеслись по этому поводу, также сочувственно относился к мысли о заключении мира с Османской империей и Крымом. Склонялись к миру и в самом Османском государстве.

Осенью 1679 года Даудов вернулся назад с грамотой от великого визиря, который требовал для переговоров о заключении мира присылки особого посла и предлагал, со своей стороны, отправить посланника в Крым для ведения мирных переговоров.

В конце 1679 года в Крым к хану Мураду Гирею были отправлены из Москвы Сухотин и дьяк Михайлов, но это посольство кончилось ничем, так как дьяк Михайлов своевольно оставил Сухотина и уехал в Москву. Переговоры в Крыму затянулись, так как русские и казаки Самойловича пытались отстоять земли по нижнему и среднему Днепру.

В августе 1680 года для заключения перемирия в Крым были направлены российские послы — резидент в Польше стольник и полковник В. М. Тяпкин, дьяк Н. М. Зотов и генеральный писарь Войска Запорожского Семён Ракович. В декабре проект договора был отослан в Стамбул, и вскоре хан получил полномочия для подписания окончательного мира. По его условиям Россия сохраняла на правом берегу только Киев с округой. Требования русских оставить под верховной властью царя Запорожскую сечь были турками решительно отвергнуты. Предложение превратить правобережье от Буга до Днепра в нейтральную зону, где запрещалось бы строить поселения и крепости, также не прошло. Наоборот, османы начали активное освоение края. В 1681 Юрий Хмельницкий, в котором больше не было необходимости, был арестован и отправлен в Турцию. Правобережные земли были переданы под управление молдавского господаря Георгия Дуки, который начал их восстановление, переманивая население с левого берега Днепра[41].

Мирный договор, заключенный в Крыму, нуждался в утверждении турецким султаном. С этой целью в 1681 году в Константинополь отправился дьяк П. Б. Возницын. В Турции не соглашались оставить в договоре пункт, по которому Запорожье считалось принадлежащим царю московскому. Возницын не хотел было признавать договора без этого пункта, но в конце концов, по совету патриарха константинопольского, признал, и в Москве были очень довольны этим мирным договором.

Итоги 
Договор был заключен сроком на 20 лет и завершил войны 70-х годов XVII века между этими государствами за обладание правобережными землями Днепра.

По договору:
 граница между Турцией и Россией устанавливается по Днепру, султан и хан обязались не помогать врагам России;
 Россия присоединяет левобережные земли Днепра и Киев с округой. Запорожье формально становилось независимым. Россия согласилась на ежегодное предоставление хану «казны»;
 казаки получают право на рыбную ловлю, добычу соли и свободного плавания по Днепру и его притокам до Чёрного моря;
 крымцы и ногайцы имеют право кочевать и промышлять на обоих берегах Днепра.

Бахчисарайский мирный договор в очередной раз перераспределил земли между соседними государствами. Также договор имел большое международное значение и обусловил подписание «Вечного мира» в 1686 году между Россией и Польшей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Зотов Н. М. Статейный список 1680-81 годов стольника Тяпкина и дьяка Зотова сайт «Руниверс»
 Treaty of Bakhchisarai  — Article in the Encyclopedia of Ukraine 

Мирные договоры XVII века
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Османской империи
1681 год
Русско-турецкая война (1672—1681)
История Бахчисарая
Договоры по алфавиту
1681 год в России
1681 год в Крыму